Bouygues peut faire référence à :

Bernard Bouygues (1924-2013), PDG de Totalgaz ;
Francis Bouygues (1922-1993), industriel français, fondateur du groupe Bouygues en 1952 ;
Olivier Bouygues (1950- ), fils de Francis, directeur général délégué du groupe Bouygues depuis 2002 ;
 Martin Bouygues (1952- ), fils de Francis, président-directeur général du groupe Bouygues depuis 1989.

 Paul, Edmond, Gaëtan Bouygues (1886-1944), officier de marine marchande ; membre de la résistance à Marseille.

Jean-Pierre Bouygues (1755-1836), homme politique français.

Le groupe Bouygues est notamment constitué de :
Bouygues Telecom, entreprise de télécommunications ;
Bouygues Construction, entreprise de construction ;
Bouygues Immobilier, promoteur immobilier ;
Bouygues Travaux Publics, groupe de BTP ;
Bouygues Bâtiment International ;
Bouygues Telecom Caraibes ;
Bouygues Entreprises France-Europe.

Le groupe sponsorise l'équipe cycliste Bouygues Telecom.

Liens externes